Муганлы () — село  и муниципалитет в Загатальском районе Азербайджана.

География 
Муганлы расположено на реке Муганлычай (правый приток реки Ганых) к западу от районного центра Загатала.

История 

В военном обзоре Тифлисской губернии и Закатальского округа приводятся сведения об Муганло с населением 150 жителей, обозначенными как мугалы то есть азербайджанцы.

В своде статистических данных о населении Закавказского края 1886 года сообщается о селе Муганло Фальдарлинского сельского общества, Алиабадского участка, Закатальского округа с жителями азербайджанцами указанными как «татары». 
Число жителей — 1029 человек. Вероисповедание - мусульмане-сунниты.

По сведениям Азербайджанской сельскохозяйственной переписи 1921 года село Муганлы входило в Фальдарлинское сельское общество и имело 256 хозяйств, население числом 891 человек состояло из азербайджанцев, записанных в источнике как мугалы.

Известные уроженцы 
  —  участник Второй мировой войны, деятель Нидерландского движения сопротивления.

Примечания 

Населённые пункты Загатальского района Азербайджана